Markt 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Haus Grünhagen in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Markt 2 (Stolberg) in Stolberg (Harz), Sachsen-Anhalt